Rattenlinie steht für:

 Rattenlinien,  Bezeichnung für Fluchtrouten führender Vertreter des NS-Regimes, Angehöriger der SS und der Ustascha nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges
 Tatort: Rattenlinie, Fernsehfilm aus der Krimireihe Tatort von 2000
 Die Rattenlinie, Sachbuch des Autors Philippe Sands von 2020